Superpositie (natuurkunde), een natuurkundig principe
 Wet van superpositie, een begrip uit de geologie